Три богатыря может означать:
 Три богатыря — собирательное название главных героев русских былин — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича.
 «Три богатыря» — российская франшиза полнометражных мультипликационных фильмов.
 Распространённое название картины В. М. Васнецова «Богатыри».